Алекса́ндр Македо́нский: Александр I Македонский — царь (498—454 до н. э.).
 Александр II Македонский — царь (369—368 до н. э.).
 Александр Македонский (также Александр III и Александр Великий) — царь (336—323 до н. э.).
 Александр IV Македонский — номинально правивший (316—309 до н. э.).
 Александр V Македонский — царь (295—294 до н. э.).
 Александр из Македонской династии — византийский со-император (912—913).
 «Александр Македонский» — галера Балтийского флота Российской империи, участник Северной войны.